Тошкович може да се отнася за:
 Никола Тошкович (?-1893), български изобретател
 Стефан Тошкович (1790-1870), български общественик